

Acronimo 
Men who have Sex with Men – uomini che hanno rapporti sessuali con altri uomini
Movimiento sin miedo (in italiano: Movimento senza paura) – partito politico boliviano di sinistra
 MiniSottoMarino o MSM sono delle Unità di Soccorso e Lavoro, ovverosia un veicolo da salvataggio subacqueo di profondità

Chimica 
 metilsulfonilmetano – o MSM, un composto organosulforico

Codici 
 MSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Masi Manimba (Repubblica Democratica del Congo)